Stati Uniti d'America
 Jacksonville Veterans Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Jacksonville
 Lawrence Joel Veterans Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Winston-Salem
 Nassau Veterans Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Uniondale
 New Haven Veterans Memorial Coliseum – nome originario del New Haven Coliseum, impianto multifunzione di New Haven
 Veterans Memorial Coliseum – parte dell'XL Center, impianto multifunzione di Hartford
 Veterans Memorial Coliseum – parte dell'Alliant Energy Center, impianto multifunzione di Madison
 Veterans Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Marion
 Veterans Memorial Coliseum – impianto multifunzione di Portland

Pagine correlate 
 Memorial Coliseum